Elvir Baljić (1974-), footballeur bosnien.
 Mirsad Baljić (1962-), footballeur bosnien et yougoslave.